Steve Brodie est un nom pouvant désigner:

 (1861-1901), cascadeur américain, ayant sauté du pont de Brooklyn
Steve Brodie (1919-1992), acteur de film américain
 (1868-1935), joueur de baseball américain
 (né en 1973), joueur de football anglais
, producteur de disques américain

Voir aussi
 (1948-2001), acteur et doubleur américain

Brodie, Steve